Das Hohelied Der Herkunft — студійний альбом групи Stahlgewitter, яка грає у стилі RAC. Альбом був випущений у 2013 році.

Композиції

Посилання 
 
 Stahlgewitter—Das Hohelied Der Herkunft  на Discogs
 Stahlgewitter—Das Hohelied Der Herkunft  на Last.fm

Музичні альбоми німецькою мовою
Альбоми Stahlgewitter